In dieser Episodenliste sind alle Folgen der Fernsehserie Unser Charly gelistet. Diese umfasst 220 Folgen in 16 Staffeln sowie einen Silversterspezial.

Übersicht

Anmerkungen 
 Titel: Die fett dargestellten Episoden sind Langfolgen von 75 bis 90 Minuten Länge.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Silvesterspezial

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7 

*Die Folge "Charly und Robbie" stellt ein Backdoor-Pilot zum Unser Charly Spin-off Hallo Robbie da.

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Weblinks 
 Episodenguide bei fernsehserien.de
 Episodenguide in der Internet Movie Database (englisch)

Episodenliste